Příjmení Tischler má více nositelů:

 Emil Tischler (* 1998), český fotbalista
 Severin Tischler (1705–1743), český sochař

Externí odkazy